Lunas (Dordogne)
Lunas (Hérault)